Medewitz ist der Name von Orten

 in Deutschland:
 Medewitz (Wiesenburg/Mark), Ortsteil der Gemeinde Wiesenburg/Mark im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Medewitz (Demitz-Thumitz), Ortsteil der Gemeinde Demitz-Thumitz im Landkreis Bautzen, Sachsen 

 in Polen:
 Medewitz, ehemals im Kreis Cammin, Ort in der Gmina Przybiernów; siehe: Miodowice 
 Medewitz, ehemals im Kreis  Greifenberg, Ort in der Gmina Gryfice; siehe: Niedżwiedziska